El término dirac puede referirse a:

 Dirac, códec.
 Paul Dirac físico.
 Gabriel Andrew Dirac, matemático.
 Delta de Dirac, función matemática.
 Ecuación de Dirac, función física que describe al electrón.
 Mar de Dirac, modelo teórico del vacío, formulado por Paul Dirac.
 Dirac (Charente)